Christy Bonevacia – calciatore olandese
 Liemarvin Bonevacia – velocista olandese
 Roly Bonevacia – calciatore olandese